«Don’t Let Me Fall» — четвёртый сингл американского рэпера B.o.B с его дебютного альбома B.o.B Presents: The Adventures of Bobby Ray. Песня вышла 30 ноября 2010 года на американском лейбле звукозаписи Atlantic Records. В 2010 году эта песня использовалась телеканалом BET для премьеры четвёртого сезона сериала The Game, а также была использована для заставок Национальной футбольной лиги по американскому футболу на канале ESPN.

Список композиций 
 iTunes выпустил «Don’t Let Me Fall» как Deluxe single».

 Digital single

Чарты

Сертификация

Примечания 

Песни B.o.B
Ритм-энд-блюз-баллады
Поп-баллады